Il singolare del WCT Finals 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Nabisco Grand Prix 1988.

Miloslav Mečíř era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Boris Becker ha battuto in finale 6–4, 1–6, 7–5, 6–2 Stefan Edberg.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1988